Île-de-France (dobesedno Francoski otok) je lahko:

 Île-de-France, osrednja francoska regija in zgodovinska provinca s sedežem v Parizu
 Île-de-France, nekdanje ime otoka Mauritius
 Île-de-France, Grenlandija - nenaseljen otok pred obalo Grenlandije
 SS Île de France, francoski prekooceanski parnik (1927–1959)